Соревнования по фехтованию на летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах прошли с 14 по 22 августа в  в  в Элиниконе. Медали разыгрывались в 10-ти дисциплинах. По сравнению с Олимпийскими играми 2000 года в программе соревнований произошли изменения. Вместо соревнований в командной рапире среди женщин были включены индивидуальные соревнования в женской сабле.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Международная федерация фехтования